El torneig d'escacs de Carlsbad de 1907 fou un dels quatre coneguts torneigs d'escacs internacionals que se celebraren a la ciutat balneari de Carlsbad (Bohèmia, llavors dins l'Imperi austrohongarès). Els altres tres torneigs se celebraren els anys 1911, 1923 i 1929.

El torneig es va disputar a l'hotel balneari imperial Kurhaus (Kaiserbad). Vint-i-un mestres, sota la direcció de Viktor Tietz, hi varen jugar entre el 20 d'agost i el 17 de setembre de 1907.

La taula final de classificació i resultats fou la següent:

{|class=wikitable style="text-align: left"
! # !! Jugador !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! Total
|-
| 1 || align=left |  Akiba Rubinstein (Imperi Rus) /  ||x ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 15.0
|-
| 2 || align=left |  Géza Maróczy (Imperi austrohongarès) /  ||½ ||x ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 14.5
|-
| 3 || align=left |  Paul Saladin Leonhardt (Imperi alemany) /  ||½ ||1 ||x ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 || 13.5
|-
| 4 || align=left |  Aron Nimzowitsch (Imperi Rus) /  ||1 ||½ ||½ ||x ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 12.5
|-
| 5 || align=left |  Carl Schlechter (Imperi austrohongarès) /  ||½ ||½ ||1 ||0 ||x ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 12.5
|-
| 6 || align=left |  Milan Vidmar (Imperi austrohongarès) /  ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 || 12.0
|-
| 7 || align=left |  Richard Teichmann (Imperi alemany)/ (Turíngia) ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||x ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 || 11.5
|-
| 8 || align=left |  Oldřich Duras (Imperi austrohongarès) /  (Bohèmia) ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||x ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 || 11.5
|-
| 9 || align=left |  Gersz Salwe (Imperi Rus) /  ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||x ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ || 11.0
|-
| 10 || align=left |  Heinrich Wolf (Imperi austrohongarès) /  ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||x ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ || 10.5
|-
| 11 || align=left |  /  (Estat de Nova York) ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||x ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 || 10.0
|-
| 12 || align=left |  Fedor Duz-Khotimirsky (Imperi Rus) /  Ucraïna ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||x ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 || 10.0
|-
| 13 || align=left |  Rudolf Spielmann (Imperi austrohongarès) /  ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||x ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 || 9.5
|-
| 14 || align=left |  Savielly Tartakower (Imperi austrohongarès) /  ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||x ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 || 9.0
|-
| 15 || align=left |  /  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||x ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 || 8.5
|-
| 16 || align=left |  Johann Berger (Imperi austrohongarès) /  ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||x ||1 ||1 ||0 ||½ ||½ || 7.5
|-
| 17 || align=left |  Mikhaïl Txigorin (Imperi Rus) /  ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||x ||0 ||1 ||0 ||1 || 7.5
|-
| 18 || align=left |  Jacques Mieses (Imperi alemany) /  (Saxònia) ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||x ||1 ||1 ||0 || 7.5
|-
| 19 || align=left |  /  (Utrecht) ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||x ||1 ||1 || 6.5
|-
| 20 || align=left |  Erich Cohn (Imperi alemany) /  (Brandenburg) ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||x ||1 || 5.0
|-
| 21 || align=left |  / Zuric ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||x || 4.5
|}

Referències

Enllaços externs 
 

Txecoslovaquia
Escacs
1907
Esport a Karlovy Vary